Markus Rainer Mattsson (né le  à Suoniemi, actuelle municipalité de Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière junior en 1973 en Finlande. Cette même année, il joue quelques parties au niveau élite finlandais sans toutefois avoir un poste permanent avant la saison 1974-1975. Il y remporte le titre de recrue de l'année en 1975. Les dépisteurs Nord-américains le remarquent alors qu'il représente son pays lors de la toute première édition de la Coupe Canada où il est le plus jeune joueur.

Ses performances à ce tournoi lui ouvrent les portes du hockey Nord-américain alors qu'il est sélectionné par un club de la Ligue nationale de hockey, les Islanders de New York et par un de l'Association mondiale de hockey, les Aeros de Houston. Il ne joue pourtant jamais avec aucun de ces deux clubs, rejoignant les Nordiques de Québec. Ces derniers s'en séparent après seulement six parties : il est échangé aux Jets de Winnipeg. Il remporte la Coupe AVCO avec les Jets en 1979.

Il fait son entrée dans la LNH avec ces mêmes Jets lorsque quatre anciens clubs de l'AMH joignent les rangs de la LNH lors de la dissolution de la ligue. Il joue 92 parties dans la LNH avant de retourner en Finlande pour y terminer sa carrière.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1977-1978 || Oilers de Tulsa || LCH || 2 || 1 || 1 || 0 || 92 || 6 || 3,91 || 86,7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Nordiques de Québec || AMH || 6 || 1 || 3 || 0 || 266 || 30 || 6,77 || 81,9 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Jets de Winnipeg || AMH || 10 || 4 || 5 || 0 || 511 || 30 || 3,52 || 88,3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Jets de Winnipeg || AMH || 52 || 25 || 21 || 3 ||  || 181 || 3,63 || 88,3 || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Oilers de Tulsa || LCH || 20 || 10 || 7 || 2 ||  || 56 || 2,81 || 89,7 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Jets de Winnipeg || LNH || 21 || 5 || 11 || 4 ||  || 65 || 3,25 || - || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Oilers de Tulsa || LCH || 5 || 3 || 2 || 0 || 298 || 10 || 2,01 || 92,4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Jets de Winnipeg || LNH || 31 || 3 || 21 || 4 ||  || 128 || 4,5 || 86,6 || 1 || 2 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Oilers de Tulsa || LCH || 50 || 26 || 23 || 0 ||  || 195 || 3,95 || 86,3 || 0 || 10 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 60 || 7 || 7 || - || 0 || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || South Stars de Birmingham || LCH || 28 || 17 || 10 || 0 ||  || 89 || 3,31 || 90,4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || North Stars du Minnesota || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 100 || 6 || 3,6 || 91,4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 5 || 5 || 4 || 899 || 65 || 4,54 || 85,6 || 1 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Nighthawks de New Haven || LAH || 31 || 16 || 10 || 1 ||  || 110 || 3,88 || 88,4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 7 || 8 || 2 ||  || 79 || 4,31 || 85,1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Tappara Tampere || SM-liiga || 26 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,88 ||  ||  ||  || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Tappara Tampere || SM-liiga || 34 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,2 || 91,3 ||  ||  || 0 || 0 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 1,38 || 94,3 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1986-1987 || Tappara Tampere || SM-liiga || 33 || 19 || 11 || 3 ||  || 98 || 3,09 || 87,6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 ||  ||  ||  ||  || 3 || 90,4 ||  ||  ||  ||  || 

| 68 || 30 || 29 || 3 ||  || 241 || 3,84 || 87,7 || 0 ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 92 || 21 || 46 || 14 ||  || 343 || 4,13 || 86,7 || 6 ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1974 || align="left"| || align="left"|Championnat d'Europe junior || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 ||  ||  ||  || 
|-
| 1975 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 1 || 3 || 1 || - || - || 2,8 ||  ||  ||  || 
|-
| 1976 || align="left"| || align="left"|Championnat d'Europe junior || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4 ||  ||  ||  || 
|-
| 1976 ||align="left"| ||align="left"|Coupe Canada || 2 || 1 || 1 || 0 ||  ||  || 11 ||  ||  ||  || 
|-
| 1981 ||align="left"| ||align="left"|Coupe Canada || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 7,5 ||  ||  ||  ||

Récompenses 
 Membre du temple de la renommée du hockey finlandais (numéro 111)
SM-liiga
 1975 : recrue de l'année
 1986 : nommé dans la  d'étoiles

Transactions 
  : droits échangés aux Jets de Winnipeg par les Aeros de Houston en retour de considérations futures ;
  : droits échangés aux Nordiques de Québec par les Jets de Winnipeg en retour de considérations futures ;
  : échangé aux Jets de Winnipeg par les Nordiques de Québec en retour de considérations futures ;
  : signe comme agent libre avec les North Stars du Minnesota ;
  : échangé aux Kings de Los Angeles par les North Stars du Minnesota en retour d'un choix de  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1985.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance à Nokia
Naissance en juillet 1957
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de repêchage des Aeros de Houston
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des South Stars de Birmingham
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Tappara
Champion de la Coupe AVCO
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen